Bjergby Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Bjergby Kirke (Hjørring Kommune) – en kirke i Bjergby Sogn i Hjørring Kommune
 Bjergby Kirke (Morsø Kommune) – en kirke i Bjergby Sogn i Morsø Kommune